Ел Ветарон има више значења:

 Ел Ветарон (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ветарон (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику